bél, állatok táplálkozási és emésztő szervrendszere vagy annak része, mint az embernél
 Bél, akkád és asszír isten

 Bél, település Romániában, Arad megyében
 Bakonybél település Veszprém megyében
 Magyarbél, Szlovákia, Szenci járás